Мисливець — той, хто займається, захоплюється мисливством
 Мисливець за підводними човнами — підклас малого бойового корабля, призначеного для пошуку і знищення підводних човнів
 «Мисливець» — американський фільм режисера Деніела Неттхайма, що вийшов на екрани в 2011
 «Мисливець» — кінофільм режисера Бакура Бакурадзе, що вийшов на екрани в 2011 році

Див. також 
 Мисливець на оленів (фільм)
 Полювання
 Охотник
 The Hunter (альбом Blondie)